

Geografia 
 Wickham – parrocchia civile dell'Hampshire, Inghilterra
 Wickham – villaggio del Berkshire, Inghilterra
 Wickham – sobborgo di Newcastle, Nuovo Galles del Sud, Australia
 Wickham – città dell'Australia Occidentale, Australia
 Wickham – località del Nuovo Brunswick, Canada
 Wickham – municipalità del Québec, Canada
 Wickham – comunità non incorporata della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America

Persone 
 Aleck Wickham – calciatore salomonese
 Connor Wickham – calciatore inglese
 Madeleine Wickham – scrittrice inglese, nota con lo pseudonimo Sophie Kinsella
 Phil Wickham – cantautore e musicista statunitense
 Tracey Wickham – ex nuotatrice australiana
 William H. Wickham – politico statunitense